(Johannes) Theodor Suhr er navnet på flere personer:

 Theodor Suhr (grosserer) (1792-1858) – dansk grosserer (Johannes Theodor(us) Suhr)
 Theodor Suhr (biskop) (1896-1997) – dansk katolsk biskop (Johannes Theodor Suhr)